Cacavas ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Cacavas (* 1961), US-amerikanischer Alternative-Sänger und Songwriter
 John Cacavas (1930–2014), US-amerikanischer Komponist, Arrangeur und Dirigent